Carolus Magnus ist der Name folgender Personen:

 Carolus Magnus (747/748–814), König des Fränkischen Reiches und Römischer Kaiser, siehe Karl der Große

Carolus Magnus steht für:
 Grube Carolus Magnus, ein Steinkohlenbergwerk in Übach-Palenberg
 K.D.St.V. Carolus Magnus Saarbrücken, eine Studentenverbindung
 Zeche Carolus Magnus, ein Steinkohlenbergwerk in Essen
 Carolus Magnus (Spiel), ein Brettspiel von Leo Colovini